Харьковцы () — село,
Харьковецкий сельский совет,
Пирятинский район,
Полтавская область,
Украина.

Население по переписи 2001 года составляло 664 человека.

Является административным центром Харьковецкого сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Высокое и
Вишневое.

Географическое положение 
Село Харьковцы находится в 2-х км от левого берега реки Удай,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Каплинцы,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Высокое,
на противоположном берегу — город Пирятин.

История 
Село указано на подробной карте Российской Империи и близлежащих заграничных владений 1816 года

Михайловская церковь в Харьковцах известна с 1758 года

Экономика 
 ЧП «Удача».
 ЧП «Лукулл».

Примечания